Дергайково — деревня в Костровском сельском поселении Истринского района Московской области. Население —  чел. (), в деревне 1 улица, зарегистрировано 2 садовых товарищества.

Находится примерно в 12 км на юго-запад от Истры, на левом берегу реки Малой Истры, высота над уровнем моря 182 м. Ближайшие деревни — Леоново и Новосёлово.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Карта Истринского района Московской области

Населённые пункты городского округа Истра